

Astronomia 

FINESSE (Fast Infrared Exoplanet Spectroscopy Survey Explorer) – proposta di missione NASA per lo studio di esopianeti

Personaggi 
 Finesse – personaggio dei fumetti creato dalla Marvel Comics

Musica 
 Lord Finesse – rapper statunitense
 Finesse – album di Toshiko Akiyoshi del 1978
 Finesse – album di Glenn Jones del 1984
 Finesse – singolo di Bruno Mars del 2018